Coppa Libertadores 2010 – edizione della competizione di calcio maschile sudamericana
 Coppa Libertadores 2010 – fase a gironi dell'edizione della competizione di calcio maschile sudamericana
 Coppa Libertadores 2010 – edizione della competizione di calcio femminile sudamericana